Siège d'Anvers renvoie à :
 Sac d'Anvers (1576)
 Attaque d'Anvers (1583)
 Siège d'Anvers (1585)
 Siège d'Anvers (1746)
 Siège d'Anvers (1792) Prise par les Français le 
 Siège d'Anvers (1793) elle est reprise le  par les Autrichiens
 Siège d'Anvers (1814)
 Siège d'Anvers (1832)
 Siège d'Anvers (1914)

Notes, sources et références 

Homonymie de sièges
Siege